Ковальки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ковальки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ковальки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Ковальки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Ковальки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Ковальки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.